Trzemeszno peut désigner, en Pologne :

Toponymie 
 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 Trzemeszno, une gmina du powiat de Gniezno ;
 Trzemeszno, une ville du powiat de Gniezno ;
 Trzemeszno, un village du powiat de Krotoszyn.